Plischke ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Plischke (1903–1992), österreichischer Architekt
 Georg Plischke (1883–1973), deutscher Künstler, Scherenschnitter und Verleger
 Hans Plischke (1890–1972), deutscher Ethnologe
 Horst Plischke (1939–1962), deutsches Maueropfer
 Johann Plischke († 1892), Textilindustrieller aus Österreichisch-Schlesien
 Sylvia Plischke (* 1977), österreichische Tennisspielerin
 Thomas Plischke (* 1975), deutscher Autor
 Wolfgang Plischke (* 1951), deutscher Biologe und Manager

Siehe auch:
 Johann Plischke & Söhne, k.k. priv. Leinen- und Damastwaren-Fabrik und k.u.k. Hoflieferant in Freudenthal, Österreichisch-Schlesien